Vigilante puede referirse a las siguientes profesiones, oficios u ocupaciones:

 Gendarme alumno o vigilante, suboficial de la Gendarmería de Chile.
 Vigilante clandestino, un miembro de un grupo autodesignado para emprender el cumplimiento de la ley sin autoridad legal.
 Vigilante de seguridad, persona encargada de proteger la integridad física de las personas y los bienes materiales del lugar de actuación.
 Vigilante jurado, antigua denominación para el vigilante de seguridad en España.
 Comité de vigilancia, asociaciones civiles organizadas para combatir el crimen en el oeste estadounidense del sigloXIX. Sus miembros eran conocidos como vigilantes.

Asimismo, en cultura y ficción, puede hacer referencia a:

 El vigilante (libro), novela del escritor estadounidense Robert Crais publicada en 2007.
 Vigilante (cómic), raza de extraterrestres del universo Marvel.
 Vigilante (DC Comics), personaje de DC Comics que perteneció al All-Star Squadron.
 Vigilante (episodio de Diego y Glot), episodio de la primera temporada de la serie animada chilena Diego y Glot.
 Vigilante (videojuego), videojuego de lucha de 1988.
 Homer the Vigilante, episodio de la quinta temporada de la serie animada Los Simpson.
 Paz Vigilante, periodo de paz en el universo de El Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien.
 Vigilante (Buffy the Vampire Slayer), nombre que recibe el encargado, en el universo de Buffy la Cazavampiros, de asegurarse de que la Cazadora asignada bajo su mandato realiza sus tareas, subordinado a su vez al Consejo.

También, en gastronomía, puede referirse a:

 Postre vigilante, típico de la gastronomía de Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay.
 Vigilante (bollería), un tipo de bollo.

Además, puede hacer referencia a:

 North American A-5 Vigilante, avión bombardero de Estados Unidos.

Enlaces externos